Polz bezeichnet:
 Polz, Ortsteil von Dömitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Polz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Polz (1714–1782), deutscher Logiker und evangelischer Theologe
 Daniel Polz (* 1957), deutscher Ägyptologe
 Eugen Polz (1920–2000), deutscher Lungenfacharzt und Aktivist der Jugendarbeit in Bayern
 Gerhard Polz (1943–2011), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Hermann Polz (1927–2014), österreichischer Journalist
 Marianne Polz (* 18. Juli 1944), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Sprachdidaktikerin

Siehe auch:
 Pols